Кубок Чехии по футболу 2000/01 () — стал восьмым розыгрышем Кубка Чехии по футболу. Победителем во второй раз стала пражская «Виктория Жижков», которая обеспечила себе участие в Кубке УЕФА 2001/02.

Участники

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Сезон 2000/01 на сайте jfk-fotbal 
 Официальный сайт 

Спорт в Чехии в 2000 году
Спорт в Чехии в 2001 году
Чехия
2000/2001